Сен-Венсан-де-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Венсан-де-Поль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди